Pianisten kan henvise til:

 Pianist – musiker, der spiller på klaver eller flygel
 Pianisten (film fra 1912) – dansk kortfilm fra 1912 instrueret af ubekendt
 Pianisten (film fra 2001) – film fra 2001 instrueret af Michael Haneke
 Pianisten (film fra 2002) – film fra 2002 instrueret af Roman Polanski